Tickner peut faire référence à : 
 Charles Tickner (né en 1953), patineur artistique américain.
 George Tickner, guitariste de Journey.
 J. Ann Tickner, universitaire et féministe américaine.
 Lisa Tickner, historienne de l'art britannique.